Oberliga 1966/67 bezeichnet:

 Eishockey-Oberliga 1966/67
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1966/67
 DDR-Fußball-Oberliga 1966/67
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1966/67
 DDR-Oberliga 1966/67 (Badminton)